Bestehorn steht für:

 Hugo Bestehorn Werke für Papierverarbeitung Magdeburg, deutsche Großdruckerei

Bestehorn ist der Familienname folgender Personen:
 Gisela Bestehorn (1926–2022), deutsche Schauspielerin
 Heinrich Christian Bestehorn (1831–1907), deutscher Unternehmensgründer